Polonia – potoczna nazwa Polaków mieszkających poza granicami Polski
 Polonia – łacińskie słowo oznaczające Polskę
 Polonia – personifikacja Polski

 historia
 Polonia – tajne stowarzyszenie (1819–1822)

 dzieła sztuki
 Polonia – moneta projektu Antoniego Madeyskiego
 Polonia – cykl rysunków Artura Grottgera
 Polonia – obraz Jana Matejki
 Polonia – uwertura Richarda Wagnera 
 Polonia – utwór Edwarda Elgara
 Polonia – projekt niezrealizowanego witraża do katedry we Lwowie autorstwa Stanisława Wyspiańskiego
 Polonia – poemat brazylijskiego prozaika i poety Joaquima Marii Machada de Assisa

 geografia i astronomia
 (1112) Polonia – planetoida
 Polonia – jednostka osadnicza w USA 

 kina i teatry
 Kino Polonia (ujednoznacznienie)
 Teatr Polonia – pierwszy prywatny teatr dramatyczny w powojennej Polsce

 konkursy
 Miss Polonia – polski konkurs piękności

 media
 „Polonia” – przedwojenne czasopismo polskie ukazujące się w Katowicach
 Polonia 1 – stacja telewizyjna
 TVP Polonia – stacja telewizyjna
 Polonia - polskojęzyczny tygodnik wydawany nieregularnie w Montrealu w Kanadzie (1934-1935)
 sport – kluby sportowe
 Polonia Bydgoszcz
 Polonia Bytom
 Polonia Chmielnicki
 Polonia Chodzież
 Polonia Gdańsk
 Polonia Kępno
 Polonia Kraków
 Polonia Leszno
 Polonia Lidzbark Warmiński
 Polonia Marklowice
 Polonia Nowy Tomyśl
 Polonia Nysa
 Polonia Pasłęk
 Polonia Piła
 Polonia Poznań
 Polonia Przemyśl
 Polonia Słubice
 Polonia Świdnica
 Polonia Warszawa

 technika i transport
 Polonia – prototyp polskiego samochodu
 Polonia – port lotniczy w Medan (Indonezja)
 MF "Polonia" – prom pasażersko-samochodowy (Unity Line)
 SS "Polonia" – transatlantyk
 Air Polonia – polskie linie lotnicze

 organizacje
 Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”
 Związek Polaków w Armenii „Polonia”

Zobacz też

 Polonia Technica
 Konwent Polonia
 Magna-Polonia
 Polònia –  komediowy program telewizyjny w języku katalońskim